Varen ist:

 eine Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz, siehe Varen VS
 eine Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne, Frankreich, siehe Varen (Tarn-et-Garonne)

Siehe auch:
 Varenius